

Persone
Alice Patten – attrice britannica
Cassandra Patten – nuotatrice britannica
Chris Patten – politico britannico
Gilbert Patten – scrittore statunitense
Henry Patten – tennista britannico
Luana Patten – attrice statunitense

Altro
Patten – comune del Maine, negli Stati Uniti d'America